Odetta Sings Dylan – album Odetty wydany w roku 1965 przez wytwórnię RCA Victor.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Odetty
Albumy folkowe
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1965
Albumy RCA Records